Dinther ist der Familienname folgender Personen:

 Jefta van Dinther (* 1980), niederländisch-schwedischer Choreograf
 Regina van Dinther (* 1958), deutsche Politikerin (CDU), MdL